Гайсау () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Брегенц. . Официальный код  —  80214.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Райнхольд Эберле по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 10 мест.
 СДПА занимает 3 места.
 АПС занимает 2 места.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Форарльберга